Léobard peut faire référence à :

Saints 
 Léobard († 583) ou Liberd ou Libert, auvergnat, reclus au monastère de Marmoutier près de Tours, fêté les  et  ;
 Léobard († 618), moine irlandais de Bangor, disciple de saint Colomban, rejoignit le monastère de Luxeuil en Bourgogne, devint en l'an 600 le premier higoumène (abbé) du monastère de Marmoutier en Alsace ; fêté le .

Toponyme
 Léobard, commune française située dans le département du Lot, dans la région Midi-Pyrénées.